Argentinas fodboldlandshold er det nationale fodboldlandshold for Argentina og det er administreret af Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Argentina har et af de mest succesfulde landshold i verden, og er på nuværende tidspunkt (december 2022) nr. 2 på FIFA's verdensrangliste, og de har derudover vundet tre verdensmesterskaber, 1978, 1986 og 2022. Argentina har også vundet Copa América 15 gange, hvilket er rekord sammen med Uruguay. Derudover har Argentina også vundet Confederations Cup og guldmedalje i ved den olympiske fodboldturnering i 2004 samt 2008. Argentinas ungdomslandshold har også markeret sig ved at vinde U-20 VM i fodbold seks gange. Det eneste internationale FIFA-mesterskab de mangler at vinde, er U/17 VM i fodbold.

Resultater

Copa América

Berømte spillere 
 Matías Almeyda (1996-2003)
 Antonio Angelillo (spillede for Italien) (1956-1957)
 Juan Carlos Muñoz (1945)
 Osvaldo Ardiles (1975-1982)
 Roberto Ayala (1994-2007)
 Abel Balbo (1989-1998)
 Gabriel Batistuta (1991-2002)
 Claudio Borghi (1983-1986)
 Jorge Burruchaga (1983-1990)
 Claudio Caniggia (1987-2002)
 Amadeo Carrizo (1946-1958)
 José Chamot (1993-2002)
 Hernán Crespo (1995-)
 Alfredo Di Stéfano (spillede for Colombia og Spanien) (1947)
 Ramón Díaz (1979-1982)
 Ubaldo Fillol (1974-1985)
 Marcelo Gallardo (1994-2003)
 Américo Gallego (1975-1982)
 Sergio Goycochea (1987-1994)
 Mario Kempes (1973-1982)
 Claudio López (1995-2003)
 Diego Maradona (1977-1994)
 Silvio Marzolini (1961-1970)
 José Manuel Moreno (1936-1950)
 Luis Monti (spillede også for Italien) (1924-1931) 
 Julio Olarticoechea (1982-1990)
 Ariel Ortega (1993-1998)
 Daniel Passarella (1976-1986)
 Roberto Perfumo (1966-1974)
 Antonio Rattín (1959-1969)
 Fernando Redondo (1992-1999)
 Juan Román Riquelme (1997-)
 Oscar Ruggeri (1983-1994)
 Néstor Sensini (1987-2000)
 Diego Simeone (1988-2002)
 Omar Sívori
 Fernando Gago
 Sergio Agüero
 Lionel Messi
 Diego Maradona
 Javier Mascherano
 Erik Lamela
 Ángel Di María

Aktuel trup 
Den nuværende spilletrup ved VM i fodbold 2022 i Qatar.

Referencer

Eksterne henvisninger 

 

 
Fodboldlandshold i Sydamerika